Vallotton ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Vallotton (1915–2013), schweizerisch-französische Künstlerin und Illustratorin
 Benjamin Vallotton (1877–1962), Schweizer Schriftsteller
 Etienne Vallotton (1918–1992), Schweizer Diplomat
 Félix Vallotton (1865–1925), schweizerisch-französischer Maler und Holzstecher
 Henry Vallotton (1891–1971), Schweizer Politiker, Diplomat und Schriftsteller
 Jean-Pierre Vallotton (* 1955), Schweizer Schriftsteller